

Алтона — місто, штат Індіана
 Алтона — місто, штат Нью-Йорк
 Алтона — селище, штат Іллінойс
 Алтона — переписна місцевість, штат Колорадо
 Алтона — переписна місцевість, штат Нью-Йорк